Donald Kennedy McSween, né le  à Détroit dans le Michigan aux États-Unis, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il dispute quarante-sept matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il a effectué la majorité de sa carrière dans la Ligue internationale de hockey, la Ligue américaine de hockey et l'United Hockey League.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international. Il prend part au championnat du monde 1994.

Statistiques

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juin 1964
Naissance à Détroit (Michigan)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bandits de Baltimore
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur du Fury de Muskegon
Défenseur de hockey sur glace